Tatiana Constantínovna de Rusia (; San Petersburgo, 23 de enero de 1890 - Jerusalén, 29 de agosto de 1979) fue princesa de Rusia y luego abadesa del monasterio de la Ascensión del Monte de los Olivos. Era la hija mayor del gran duque Constantino Constantínovich de Rusia y de la princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio el 6 de septiembre de 1911 con Constantino Aleksándrovich Bagration de Mukhrani (1889-1915). De esta unión nacieron:

 Teymuraz Constantínovich Bagration de Mukhrani (1912-1992)
Natalia Constantínovna Bagration de Mukhrani (1914-1984), se casó con Charles Johnston-Hepburn (1912-1986).

Tras enviudar, se casó en 1921 con Alexander Vasílievich Korochenkov.

Biografía 

Los hijos del gran duque Constantino no ostentaron el título de grandes duques de Rusia, sino el de príncipes de Rusia, en conformidad a la reforma hecha por Alejandro III de Rusia el 14 de julio de 1886. Según esta ley, solo los hijos y nietos de un zar, hijos de matrimonio dinástico, podrían ser grandes duques, sino serían príncipes de Rusia y llevarían el tratamiento de «Alteza Imperial». Así los Constantinovich, aunque hijos de matrimonio dinástico, eran bisnietos de un zar. El objetivo de la ley era de restringir el número de personas con derecho a rentas del estado.

Su esposo el príncipe Constantino Aleksándrovich Bagration-Mukhraneli, era militar en la guardia imperial. Murió durante la primera guerra mundial el 1 de junio de 1915 en Jaroslav en Georgia. Desde la llegada del primer Romanov al trono de Rusia, Tatiana fue la primera mujer de la dinastía en contraer matrimonio no real. Aun así el matrimonio se celebró con la autorización del zar.

Sus hermanos Iván Constantinovich, Constantino Constantinovich e Igor Constantinovich (1894-1918) murieron cruelmente a manos de los bolcheviques.

Exilio 

Desde que quedó viuda en 1915 se instaló bajo la protección de su tío Demetrio Constantínovich de Rusia. Permaneció en Rusia tras la llegada de los bolcheviques y allí se enamoró de uno de los edecanes de su tío, Alexandre Korochenzov. Animada por su tío, abandonó Rusia con Alexandre Korochenzov y sus dos hijos. Primero se refugiaron en Rumania y luego en Suiza. Su tío Demetrio fue asesinado por los bolcheviques en San Petersburgo el 28 de enero de 1919.

El 9 de noviembre de 1921, Tatiana Constantínovna se casó en Ginebra con Alexandre Korochenzov. Tres meses más tarde quedó viuda nuevamente.

Cuando sus hijos alcanzaron la edad adulta y contrajeron matrimonio, Tatiana Constantínovna entró al monasterio ruso de la Ascensión del Monte de los Olivos, donde tuvo el cargo de abadesa con el nombre de madre Tamara. Murió el 28 de agosto de 1979 en el monasterio ruso de la Ascensión del monte de los Olivos en Jerusalén.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 23 de enero de 1890-6 de septiembre de 1911: Su Alteza la princesa Tatiana Constantínovna de Rusia
 6 de septiembre de 1911-28 de agosto de 1979: Su Alteza la princesa Tatiana Constantínovna Bagration de Mukhrani

Distinciones honoríficas 
 Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina ( Imperio ruso, 17 de enero de 1908).

Ancestros

Véase también 

 Nicolás I de Rusia (bisabuelo paterno)
 Carlota de Prusia (bisabuela paterna)
 Constantino Nikoláyevich de Rusia (abuelo paterno)
 Alejandra de Sajonia-Altenburgo (abuela paterna)

Romanov
Nacidos en San Petersburgo